Мариу́поль — многозначный термин.

Топоним

Россия 

 Мариуполь — село в Табунском районе Алтайского края, упразднено в 1970-е годы.
 Мариуполь — деревня в Большеберезниковском районе Мордовии.
 Мариуполь — деревня в Шербакульском районе Омской области, исключена из учётных данных в 1973 г.
 Мариуполь — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Мариуполь — город в Донецкой Народной Республики в  РФ.

Украина 
 Мариуполь — село в Бобринецком районе Кировоградской области.

Спортивные организации 
 ФСК «Мариуполь» — футбольный клуб из вышеуказаного города.
 ФК «Мариуполь» — бывший футбольный клуб из вышеуказаного города.
 Мариуполь — женский футбольный клуб из вышеуказаного города.
 Мариуполь — ватерпольный клуб из вышеуказаного города.
 Мариуполь — соревнование по автомобильному ралли, проводимое в Донецкой области.

Другое 
 Мариуполь — международный аэропорт Мариуполя.
 Мариуполь — один из мониторов типа «Азов».
 Мариуполь — железнодорожная станция в Мариуполе.